Replicació repetida i equilibrada (del seu nom en anglès Balanced Repeated Replication), tècnica estadística per a valorar la variabilitat d'una estimació
 Compressió de dades (del seu nom en anglès Bit-Rate Reduction), codificació d'informació usant el mínim possible de bits
 BRR també és el codi ISO 4217 del cruzeiro real, moneda històrica del Brasil